Der findes flere personer med navnet Hans Christian Hansen:

 Christian Hansen (arkitekt) (1803-1883) – dansk arkitekt (Hans Christian Hansen)
 Peter Hansen (journalist) (1840-1905) – dansk journalist og litteraturhistoriker, kendt som P. Hansen (Hans Christian Peter Hansen)
 H.C. Hansen-Kartofte (1843-1928) – dansk politiker, medlem af Landstinget
 Hans Christian Hansen (arkitekt) (1901-1978) – dansk arkitekt
 H.C. Hansen (1906-1960) – dansk statsminister (Hans Christian Svane Hansen)
 Hans Christian Hansen (Fremskridtspartiet) (1930-2016) – dansk politiker, medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet
 Hans Christian Hansen (forfatter) (født 1949) – dansk børnebogsforfatter
 Hans Christian Hansen (sociolog) (født 1951) – dansk sociolog, forfatter og redaktør